Григорий Таран:
 Таран, Григорий Алексеевич (1912—1948) — лётчик ВВС РККА, Герой Советского Союза.
 Таран, Григорий Афанасьевич (род. 1937) — советский легкоатлет.